Ашдод:

 Ашдод — шестой по величине город в Израиле, расположенный в Южном округе страны на побережье Средиземного моря. 
 Ашдод — один из трех основных грузовых портов Израиля.
 «Ашдод» — израильский футбольный клуб из одноимённого города.
 «Ашдод» — военно-морская база ВМС Израиля в городе Ашдод.